Текуанапиља има више значења:

 Текуанапиља (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Текуанапиља (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику